Maurstad ist der Familienname folgender Personen:

 Alf Maurstad (* 1901), norwegischer Geograf
 Aslak Maurstad (* 1992), norwegischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Alfred Maurstad (1896–1967), norwegischer Schauspieler
 David I. Maurstad (* 1953), US-amerikanischer Politiker und 36. Vizegouverneur von Nebraska von 1999 bis 2001
 Hugo Maurstad (* 1965), norwegischer Manager und Unternehmer
 Kristin Maurstad (* 1980), norwegische Politikerin (Arbeiderpartiet)
 Mari Maurstad (* 1957), norwegische Schauspielerin
 Scott Maurstad (* 1988), norwegischer Regisseur und Synchronsprecher
 Tordis Maurstad (1901–1997), norwegische Theaterschauspielerin
 Toralv Maurstad (1926–2022), norwegischer Schauspieler, Regisseur und Theaterleiter

Maurstad steht weiterhin für:
 Maurstad (Vestland), Ort und Tettsted in der Kommune Stad in Vestland, Norwegen
 Maurstad Point, Landspitze der Renaud-Insel, Biscoe-Inseln, Antarktis